Tonina Aubl., un genre végétal de la famille des Eriocaulaceae.
 Toniná est une cité maya située dans l'État du Chiapas au Mexique.
 le Tonina est un sous-marin de l'Armada espagnole.